Села:
 Білашів — Волинська область, Ковельський район
 Білашів — Рівненська область, Рівненський район, Мізоцька селищна громада
 Білашів — Рівненська область, Рівненський район, Острозька міська громада

Див. також 
 Білашівська сільська рада